Dios salve al rey puede referirse a:
 Una forma de vitorear a un rey, equivalente a viva el rey, pero introduciendo el deseo de que Dios le proteja (concepto cristiano de la salvación).
 God Save the King, himno nacional británico.
 Dios salve al zar, himno ruso hasta 1917.
 God Save the Queen (desambiguación)